Collins se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Allen G. Collins
 Charles T. Collins
 Desmond H. Collins
 Joe S.H. Collins
 Joseph T. Collins
 Martin A. Collins
 Matthew D. Collins
 Steve Collins
 Collins